Nusia är ett släkte av svampar. Nusia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nusia